Luna est la déesse de la Lune dans la mythologie romaine, connue sous le nom de Séléné dans la mythologie grecque.

Anthroponyme

Patronyme 

 Adrianna Luna (1984-), actrice pornographique américaine ;
 Antonio Luna (1866-1899), général philippin ;
 Antonio Luna (1991-), footballeur espagnol ;
 BarBara Luna (1939-), actrice américaine ;
 Barbara Luna, chanteuse argentine ;
 Bigas Luna (1946-), réalisateur espagnol ;
 Carlos Luna (1969-), peintre cubain ;
 Carlos Luna (1981-), joueur de volley-ball vénézuélien ;
 Carlos Ariel Luna (1982-), joueur argentin de football ;
 Daniel Luna, chanteur mexicain ;
 David Luna Sánchez (1975-), avocat et homme politique colombien ;
 Diadenis Luna (1975-), judokate cubaine ;
 Diógenes Luna (1977-), boxeur cubain ;
 Donyale Luna (1945-1979), mannequin américain ;
 Fernando Luna (1958-), joueur de tennis espagnol ;
 Guillaume Dippe Luna, poète romantique et naturaliste du corps humain ;
 Igor Correa Luna (1919-2000), judoka français ;
 Don Juan de Mendoza y Luna (1571-1628), marquis de Montesclaros et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Manuel Navarro Luna (1894-1966), poète et journaliste cubain ;
 Océane Luna (2003-2011), fillette française violée et assassinée ;
 Pedro Luna (1896-1956), artiste peintre chilien ;
 Pilar Luna (1944-2020), archéologue mexicaine ;
 Ricardo Luna (1925-1977), cinéaste argentin ;
 Sheryfa Luna (1989-), chanteuse française ;
 Uvaldo Luna (1993-), footballeur mexicain ;
 Violeta Luna (1943-), poétesse, essayiste, romancière, professeur et critique littéraire équatorienne.

Pseudonyme 

 Luna (née en 1971), chanteuse bulgare ;
 Luna (née en 1990), chanteuse ukrainienne ;
 Luna (née en 1993), chanteuse sud-coréenne.

Prénom 
Luna est un prénom dont Louna est une variante.

Toponyme

Luna, commune de la province de Saragosse ;
 Luna, village d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Luna, une rivière espagnole ;

Pech-Luna, commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon ;

Luna, nom d'une ancienne ville d'Étrurie, au sud-est de la moderne Sarzana, près de Carrare ;
 Roverè della Luna, commune italienne de la province de Trente dans la région Trentin-Haut-Adige ;
 Cala Luna, plage du golfe d'Orosei, en Sardaigne ;

Luna, municipalité de la province d'Apayao ;
 Luna, municipalité de la province d'Isabela ;
 Luna, municipalité de la province de La Union ;

Luna, commune de Transylvanie.

Sciences et techniques

Biologie 
 Luna, une variété de pomme
 Luna, un séquoia à feuilles d'if du Comté de Humboldt (Californie) dans lequel a vécu Julia Butterfly Hill pendant deux ans pour empêcher son abattage et la coupe rase de la forêt environnante

Informatique et télécommunications 
 Luna XP, le style visuel par défaut de Windows XP
 Luna, le nom de code de la version majeure 4.4 de l'environnement de développement intégré Eclipse, sortie en 
 Nokia 8600 Luna, un téléphone mobile produit par Nokia
 Amazon Luna, service de jeu vidéo à la demande développé et exploité par Amazon, sorti en 2020

Véhicules 
 Le Luna, remorqueur ,historique américain.
 Programme Luna, une série de missions spatiales inhabitées envoyées vers la Lune par l'Union soviétique entre 1959 et 1976
 Luna, la version de la fusée R-7 Semiorka développée pour lancer les premières sondes du programme Luna
 Luna X 2000, un drone tactique en service dans la Bundeswehr

Arts et culture

Bande dessinée 
 Luna fatale, la  de la série Spirou et Fantasio de Tome et Janry ;
 Luna incognita, le  de la série De cape et de crocs d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou ;

Cinéma 
 Luna Papa, un film réalisé par Bakhtiar Khudojnazarov en 1999 ;
 Luna, un film réalisé par Alejandro Amenábar  en 1995 ;
 Luna, un film britannique réalisé par Dave McKean en 2014 ;
 Luna, un film d'Elsa Diringer sorti en 2017 ;

Littérature 
 Luna, une collection de livres des éditions Harlequin ;

Musique 
 Luna, un groupe de rock new-yorkais ;
 Luna, chanteuse ukrainienne ;
 Luna Sea, un groupe de hard rock japonais ;
 Cult of Luna, un groupe suédois de sludge metal ;
 Cult of Luna, le premier album du groupe suédois Cult of Luna ;

Télévision 
 Luna, un personnage de fiction de Yu-Gi-Oh! 5D's.
 Princesse Luna, un personage de My Little Pony : Les amies, c'est magique.

Autres 
 Luna, une célèbre orque mâle ;
 Luna, une langue bantoue de l'est de la République démocratique du Congo ;
 La Luna, discothèque gay ayant vu passer Laurent Garnier ou DJ Deep dans les années 1990.

Voir aussi